Лео () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в Западно-Центральной области страны. Административный центр провинции Сисили.

География 
Город расположен в южной части страны, вблизи границы с Ганой, на высоте 302 м над уровнем моря. Коммуна включает в себя 10 городских секторов и 19 деревень.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 33 717 человек. Население городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 50 378 человек. Основная этническая группа — груси.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо